YMG steht für:
 Flugplatz Manitouwadge (IATA-Code), regionaler Flugplatz von Manitouwadge, Ontario, Kanada

ymg steht für:
 Lomongo (ISO-639-3-Code), Sprache der Mongo in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung